Grosseto (provincie), een Italiaanse provincie 
Grosseto (stad), een stad in Toscane, hoofdstad van de gelijknamige provincie
 Grosseto, een dorp op het Franse eiland Corsica in de gemeente Grosseto-Prugna